Dobschitz bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Dobšice u Týna nad Vltavou, Gemeinde im Okres České Budějovice
Dobšice u Žehuně, Gemeinde im Okres Nymburk
Dobšice (Bezdědovice), Ortsteil von Bezdědovice, Okres Strakonice
Dobšice, Ortsteil von Libošovice, Okres Jičín
Dobrčice u Skršína, Ortsteil von Skršín, Okres Most
Dobčice, Ortsteil von Záboří u Českých Budějovic, Okres České Budějovice 

siehe auch 
Dobschütz, Dobšice
Debschitz